Miejscowości:
 Heisdorf – miasto w Luksemburgu
 Heisdorf – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm